Вера Захарова:
 Захарова, Вера Геннадьевна (1946—1993) — русская советская писательница и поэтесса.
 Захарова, Вера Илларионовна (известна как: Бурденко; 1906—1981) — советский стрелок-стендовик.
 Захарова, Вера Кирилловна (1920—2010) — участница Великой Отечественной войны, первая якутская летчица.